CEW est un code qui peut faire référence à :
 , Floride, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Clinton Engineer Works, une installation du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale.

Code IATA des aéroports